Chabrand ist der Familienname folgender Personen:

 Margherita Chabrand (um 1780–nach 1816), französische Opernsängerin (Sopran)
 Raúl Chabrand (geb. 1976), mexikanischer Fußballspieler